Те́рхо () — финская фамилия и имя. Известные носители:

фамилия
 Терхо, Йоханнес (1885—1961) — финский шахматист.
 Терхо, Сампо (род. 1977) — финский общественный и политический деятель.

имя
 Терхо Сакки (1930—1997) — финский скульптор.